Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które wystąpią podczas mistrzostw Europy 2020 od 11 czerwca do 11 lipca 2021 roku w 11 miastach Europy. Selekcjonerzy wszystkich 24 reprezentacji biorących udział w turnieju na 10 dni przed rozpoczęciem turnieju – do 1 czerwca 2021 roku do godz. 23:59 musieli zarejestrować 26-osobowy skład (w tym 3 bramkarzy). Zmiany w składach mogły być dokonywane w przypadku stwierdzenia przez lekarza z Komisji Medycznej UEFA kontuzji lub choroby zawodników. Zawodnicy z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 lub mający bliskie kontakty z osobami z takim wynikiem testu decyzją odpowiednich organów byli odizolowani od drużyny i można było ich zastąpić przed pierwszym meczem. W przypadku bramkarzy, którzy odnieśli kontuzję po pierwszym meczu, można było ich zastąpić, jednak potem nie mogli ponownie zostać przyjęci do składu.

1 kwietnia 2021 roku UEFA po rozmowach z selekcjonerami reprezentacji biorących udział w turnieju rozważyła możliwość powiększenia liczby składu reprezentacji (dotychczas w składzie jednej reprezentacji było 23 zawodników) w powodu możliwej pandemii COVID-19 w drużynie oraz w celu zmniejszenia zmęczenia zawodników spowodowanego przeciążeniem meczów w sezonie 2020/2021. 27 kwietnia 2021 roku Komisja Rozgrywek Reprezentacji Narodowych UEFA zatwierdziła rozszerzenie składu do 26 zawodników, pod warunkiem potwierdzenia przez Komitet Wykonawczy UEFA, czego dokonała 4 maja 2021 roku. Jednak selekcjonerzy reprezentacji zgodnie z przepisami (LOTG) do protokołu meczowego w ażdym mogła wskazać maksymalnie 23 zawodników (11 w wyjściowym składzie, 12 na ławce rezerwowych).

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2020/2021.
 Liczba występów i goli podana do dnia rozpoczęcia mistrzostw.
 Zawodnicy oznaczeni symbolem  to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:Pozycje na boisku:BR – bramkarzOB – obrońcaPM – pomocnikNA – napastnik

Grupa A

Trener:  Roberto Mancini (ur. 27 listopada 1964)

17 maja 2021 roku został ogłoszony 33-osobowy skład, a 25 maja 2021 roku skład został zwiększony do 34 zawodników, a 30 maja 2021 roku skład został zmniejszony do 28 zawodników (2 dodanych, 8 skreślonych). Ostateczny skład został ogłoszony 2 czerwca 2021 roku. 7 czerwca 2021 roku Matteo Pessina zastąpił kontuzjowanego Stefano Sensiiego, a 10 czerwca 2021 roku Gaetano Castrovilli zastąpił kontuzjowanego Lorenzo Pellegriniiego.

Trener:  Vladimir Petković (ur. 15 sierpnia 1963)

19 maja 2021 roku został ogłoszony 29-osobowy skład, a 31 maja 2021 roku został ogłoszony ostateczny skład. 13 czerwca 2021 roku – dwa dni po pierwszym meczu reprezentacji Szwajcarii z reprezentacją Walii (1:1) bramkarz Gregor Kobel zastąpił kontuzjowanego bramkarza Jonasa Omlina.

Trener:  Şenol Güneş (ur. 1 czerwca 1952)

14 maja 2021 roku został ogłoszony 30-osobowy skład, a 1 czerwca 2021 roku został ogłoszony ostateczny skład.

Trener:  Robert Page (ur. 3 września 1974)

23 kwietnia 2021 roku nowym selekcjonerem reprezentacji Walii został Robert Page, po tym jak poprzedni selekcjoner Smoków – Ryan Giggs został oskarżony przez Crown Prosecution Service o napaści na kobiety. 24 maja został ogłoszony 28-osobowy skład, a 30 maja 2021 roku został ogłoszony ostateczny skład. 31 maja 2021 roku Tom Lockyer zastąpił kontuzjowanego Jamesa Lawrence'a.

Grupa B

Trener:  Roberto Martínez (ur. 13 lipca 1973)

Skład został ogłoszony 17 maja 2021 roku.

Trener:  Kasper Hjulmand (ur. 9 kwietnia 1972)

Skład został ogłoszony 25 maja 2021 roku.

Trener:  Markku Kanerva (ur. 24 maja 1964)

19 maja 2021 roku został ogłoszony 26-osobowy skład, a 23 maja 2021 roku skład został zwiększony do 28 zawodników, natomiast 25 maja 2021 roku został zwiększony do 29 zawodników. Ostateczny skład został ogłoszony 1 czerwca 2021 roku. 3 czerwca 2021 roku Niko Hämäläinen zastąpił kontuzjowanego Sauliego Väisänena.

Trener:  Stanisław Czerczesow (ur. 2 września 1963)

11 maja 2021 roku został ogłoszony 30-osobowy skład, a 2 czerwca 2021 roku został ogłoszony ostateczny skład. Andriej Mostowoj po pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV-2 został wykluczony ze składu, w związku z czym 11 czerwca 2021 roku został zastąpiony przez Romana Jewgienjewa.

Grupa C

Trener:  Franco Foda (ur. 23 kwietnia 1966)

19 maja 2021 roku został ogłoszony 30-osobowy skład, a 24 maja 2021 roku został ogłoszony ostateczny skład.

Trener:  Frank de Boer (ur. 15 maja 1970)

14 maja 2021 roku został ogłoszony 34-osobowy skład, a 26 maja 2021 roku został ogłoszony ostateczny skład. Bramkarz Jasper Cillessen po pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV-2 został wykluczony ze składu, w związku z czym 1 czerwca 2021 roku został zastąpiony przez bramkarza Marco Bizota. 8 czerwca 2021 roku skład został zmniejszony do 25 zawodników z powodu kontuzji Donny’ego van de Beeka.

Trener:  Igor Angełowski (ur. 2 czerwca 1976)

Skład został ogłoszony 20 maja 2021 roku.

Trener:  Andrij Szewczenko (ur. 29 września 1976)

30 kwietnia 2021 roku został ogłoszony 35-osobowy skład. 1 maja 2021 roku skład został zwiększony do 36 zawodników, a 15 maja 2021 roku z powodu kontuzji Ołeksandra Andrijewskiego oraz Wołodymyra Szepelewa skład został zmniejszony do 34 zawodników, a 20 maja 2021 roku do 33 zawodników po kontuzji Witalija Bujalskiego, a 26 maja 2021 roku skład został zwiększony do 34 zawodników, natomiast 28 maja 2021 roku z powodu kontuzji Jewhena Konoplanki oraz Wiktora Kowałenki skład został zmniejszony do 32 zawodników. Ostateczny skład został ogłoszony 1 czerwca 2021 roku.

Grupa D

Trener:  Zlatko Dalić (ur. 26 października 1966)

Skład został ogłoszony 17 maja 2021 roku.

Trener:  Jaroslav Šilhavý (ur. 3 listopada 1961)

25 maja 2021 roku został ogłoszony 25-osobowy skład, natomiast 27 maja 2021 roku Michal Sadílek po zatwierdzeniu dyskwalifikacji Ondřeja Kúdeli dołączył do składu. 12 czerwca 2021 roku Tomáš Koubek zastąpił kontuzjowanego Jiříego Pavlenkę.

Trener:  Gareth Southgate (ur. 3 września 1970)

25 maja 2021 roku został ogłoszony 33-osobowy skład, a 31 maja 2021 roku został ogłoszony ostateczny skład. Mason Greenwood odniósł kontuzję dzień po ogłoszeniu ostatecznego składu – 1 czerwca 2021 roku, w związku z czym został wykluczony ze składu. 7 czerwca 2021 roku Ben White zastąpił Trenta Alexandra-Arnolda, który 3 czerwca 2021 roku odniósł kontuzję, natomiast 15 czerwca 2021 roku bramkarz Aaron Ramsdale zastąpił bramkarza Deana Hendersona, który odniósł kontuzję dzień po pierwszym meczu reprezentacji Anglii z reprezentacją Chorwacji (1:0) – 14 czerwca 2021 roku.

Trener:  Steve Clarke (ur. 29 sierpnia 1963)

Skład został ogłoszony 19 maja 2021 roku.

Grupa E

Trener:  Paulo Sousa (ur. 30 sierpnia 1970)

Skład został ogłoszony 17 maja 2021 roku. 7 czerwca 2021 roku skład został zmniejszony do 25 zawodników z powodu kontuzji Arkadiusza Milika.

Trener:  Štefan Tarkovič (ur. 18 lutego 1973)

18 maja 2021 roku został ogłoszony 24-osobowy skład, a 2 czerwca 2021 roku został ogłoszony ostateczny skład.

Trener:  Luis Enrique (ur. 8 maja 1970)

Skład został ogłoszony 24 maja 2021 roku. Sergio Busquets po pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV-2 został odizolowany od drużyny.

Trener:  Janne Andersson (ur. 29 września 1962)

Skład został ogłoszony 18 maja 2021 roku. 31 maja 2021 roku Pierre Bengtsson zastąpił kontuzjowanego Martina Olssona. Dejan Kulusevski i Mattias Svanberg po pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV-2 zostali odizolowani od drużyny.

Grupa F

Trener:  Didier Deschamps (ur. 15 października 1968)

Skład został ogłoszony 18 maja 2021 roku.

Trener:  Joachim Löw (ur. 3 lutego 1960)

Skład został ogłoszony 19 maja 2021 roku.

Trener:  Marco Rossi (ur. 9 września 1964)

6 maja 2021 roku został ogłoszony 30-osobowy skład. 23 maja 2021 roku skład został zmniejszony do 29 zawodników z powodu kontuzji Szilvesztera Hangyi. Dominik Szoboszlai odniósł kontuzję w dniu ogłoszenia ostatecznego składu – 1 czerwca 2021 roku, w związku z czym został wykluczony ze składu.

Trener:  Fernando Santos (ur. 10 października 1954)

Skład został ogłoszony 20 maja 2021 roku. João Cancelo po pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV-2 został wykluczony ze składu, w związku z czym 13 czerwca 2021 roku został zastąpiony przez Diogo Dalota.

Statystyki zawodników

Według wieku

Zawodnicy z pola 
 Najstarszy:  Pepe (38 lat, 105 dni)
 Najmłodszy:  Kacper Kozłowski (17 lat, 238 dni)

Bramkarze 
 Najstarszy:  Maarten Stekelenburg (38 lat, 262 dni)
 Najmłodszy:  Anatolij Trubin (19 lat, 314 dni)

Kapitanowie 
 Najstarszy:  Goran Pandew (37 lat, 319 dni)
 Najmłodszy  Andrew Robertson (27 lat, 92 dni)

Według klubów

Według kraju 

Powyższa tabela jest taka sama, jeśli chodzi o reprezentację ligową, z wyjątkiem:

 Kluby z lig angielskich mają 152 zawodników, w tym 7 zawodników z walijskich klubów: Cardiff City i Swansea City.
 Kluby z lig amerykańskich mają 7 zawodników, w tym 1 zawodnika z kanadyjskiego CF Montréal.

Żadna reprezentacja uczestnicząca w turnieju nie ma w swoim składzie wszystkich zawodników z rodzimych lig, jednak każda reprezentacja ma co najmniej jednego zawodnika z klubu z rodzimej ligi, choć żaden klub z Walii reprezentowany na turnieju nie gra w lidze walijskiej.

Statystyki trenerów

Według wieku 
 Najstarszy:  Şenol Güneş (69 lat, 10 dni)
 Najmłodszy:  Andrij Szewczenko (44 lata, 256 dni)

Według narodowości

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Składy w bazie UEFA 
 Składy w bazie Goal.com 
 Składy w bazie Fourfourtwo.com 
 Składy w bazie WorldFootball.net 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020